Дафіна Зекірі, Дафіна Зекірі Нуши (нар. 1 квітня 1984 року у Приштині, СФРЮ) — косоварський композитор оркестрової, камерной та хорової музики, яка виконується в Європі.
  (нар. 1989) — шведська співачка.
 Ріта Зекірі — косовська плавчиня, учасниця Олімпійських ігор 2016
 Хаїр Зекірі — футболіст, учасник ігор на Суперкубок Албанії з футболу 2017